Unto Wiitala, finski hokejist, * 5. julij 1925, Pionerskoje, Rusija, † 16. januar 2019.

Wiitala je v finski ligi branil za kluba  Tarmo Hämeenlinna in Karhu-Kissat Helsinki,  po trikrat je bil izbran za najboljšega finskega hokejista (1949, 1954 in 1956) in najboljšega vratarja finske lige (1949/50, 1953/54 in 1954/55). 

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil sedmo mesto, in štirih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je kot najboljši rezultat osvojil četrto mesto. Za reprezentanco je odigral 81 tekem. 

Po končani igralski karieri je deloval kot hokejski sodnik, štirikrat je bil izbran za najboljšega sodnika finske lige (1961/62, 1971/72, 1973/74 in 1974/75). Sodil je tudi 71 mednarodnih tekem, med drugim dvakrat na olimpijskih igrah in trikrat na svetovnih prvenstvih. Leta 2003 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska liga
| 48/49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 49
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 52
|
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 55
|
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Finski hokejski vratarji
Finski hokejski sodniki
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Tarmo Hämeenlinna
Hokejisti Karhu-Kissat Helsinki
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih